Пётр Васильевич Неклюдов (5 июня 1745 — 21 июля 1797) — тайный советник, обер-прокурор Правительствующего Сената, брат С. В. Неклюдова.

Биография 
Сын Василия Ивановича Неклюдова (1718—1790), тверского губернского предводителя дворянства.

Службу начал в 1760 году в Преображенском полку, в котором долгое время занимал должность полкового секретаря. Будучи в этой должности не раз оказывал товарищеские услуги служившему в полку Г. Р. Державину, не раз прибегая к литературным способностям Державина не только при составлении докладов и приказов, но и даже в написании любовных писем своей невесте.

После свадьбы с Елизаветой Ивановной Левашовой, Неклюдов перешёл на гражданскую службу. Состоял председателем Санкт-Петербургской палаты гражданского и уголовного суда (1784—1786), обер-прокурором Сената (с 21 мая 1788), членом Придворной конторы (1795).

На судебном поприще Неклюдов вновь встретился с Державиным, и они сохранили дружеские отношения вплоть до самой смерти. Вместе с поэтом имел случай испытать неудовольствие Екатерины II по делу Кашкина с Ярославовым.

Также известен своим «похвальным словом», которое он произнёс императрице на публичной аудиенции Сенату, данной в сентябре 1790 г. по случаю заключения Версальского мира. Эта весьма льстивая речь вызвала жесткую критику со стороны историка князя М. М. Щербатова в его «Ответе гражданина на речь, говоренную обер-прокурором Неклюдовым», хотя впоследствии Державин утверждал, что речь был сочинена графом Завадовским, а Неклюдов лишь её прочёл.

Жил с семьей в Петербурге в собственном доме на Фонтанке, д .20, где часто собиралось общество его близких приятелей. Скончался 21 июля 1797 года от горячки в чине тайного советника. Граф П. В. Завдовский писал С. Р. Воронцову 20 июля 1798 года:

Был похоронен на Лазаревом кладбище Александро-Невской Лавры.
На могиле Неклюдова высечена эпитафия, сочинённая Державиным:
Свет ясный, неизменный,
Пролейся в гроб сей тленный,
Да некогда струя твоя
Возбудит, воскресит
От сна здесь друга моего,
И на челе его,
Как луч твой, возблестит
Слеза моя!
После смерти Гавриил Державин был назначен опекуном детей Неклюдова совместно с вдовой, которая пережила мужа всего на полтора года.

Семья 

Жена (с 1775 года) —  Елизавета Ивановна Левашова (1755—1800), «предмет давнишних воздыханий Неклюдова», богатая наследница и единственная дочь капитан-поручика Ивана Михайловича Левашева, спасшего жизнь Екатерине II во время обвала дома графа Разумовского в Гостилицах, и Екатерины Белеутовой. По словам правнука, была женщина умная, добрая и добродетельная. Будучи прекрасной музыкантшей, она часто устраивала в своем доме музыкальные вечера. Сохранился её портрет кисти Боровиковского. Во время написания портрета Елизавета Ивановна переживала тяжелую потерю – смерть мужа. Вскоре после этого, она начала болеть и после недолгой борьбы с недугом скончалась 20 февраля 1800 года. Похоронена рядом с мужем на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры. У четы Неклюдовых родились: 
 Мария (1777—1844), супруга Владимирского губернатора А. Н. Супонева;
 Александр (12.08.1779—25.08.1779)
 Екатерина (1781—1832), супруга генерал-адъютанта графа П. В. Голенищева-Кутузова;
 Елизавета (29.04.1782—12.02.1787), крестница А. О. Бобрищевой-Пушкиной, похоронена на Большеохтинском кладбище.
 Иван Петрович (24.01.1784—1807), крестник сестры Марии, сержант Преображенского полка, погиб в битве при Гейльсберге в 1807 году;
 Александр Петрович (01.11.1785— ?), крестник А. И. Васильева и сестры Марии.
 Елизавета (08.06.1787—1836), крестница А. О. Бобрищевой-Пушкиной; вторая жена (с 24 апреля 1813 года) действительного статского советника П. А. Галахова;
 Софья (14.12.1788—1859), крестница брата Ивана и сестры Марии, умерла девицей;
 Сергей Петрович (1790—1874), служил в Кавалергардском полку, женат на Варваре Ивановне Нарышкиной (1792—1867), дочери сенатора И. А. Нарышкина;
 Александра (12.07.1792—1869), крестница брата Ивана и сестры Марии, жена П. А. Тучкова;
 Варвара (02.07.1794—1827), крестница брата Ивана и сестры Марии, жена генерал-адъютанта В. Н. Шеншина.

Примечания

Литература 
 Русские портреты XVIII—XIX столетий. Изд. Вел. Кн. Николая Михайловича. СПб. 1906. Т. I вып IV. № 135.
 Русский биографический словарь: В 25 т. /А. А. Половцов. — М., 1896—1918. Том: 15, Стр.: 203—204

Пётр Васильевич
Тайные советники